Riot jelentései:

 Riot, amerikai heavy metal együttes
 Riot!, a Paramore 2007-es albuma
 Riot, a Scooter 2015-ös dala